Ейр — мілке, солоне озеро в центральній Австралії.
 Ейр — півострів на півдні Австралії.

 Едвард Джон Ейр (1825-1901) — англійський мандрівник, дослідник Австралії
 Ейр (Eir) — скандинавська богиня-цілителька.

Посилання